Премия имени Грейс Мюррей Хоппер () — награда, присуждаемая молодому (до 35 лет) специалисту, сделавшему значительный вклад в области вычислительной техники. Лауреат премии получает в качестве приза $35 000. Финансовая поддержка предоставляется корпорацией Microsoft.

Хотя многие награды добавили имя Грейс Хоппер к своему названию после её смерти в 1992, ежегодная «Премия имени Грейс Мюррей Хоппер» была учреждена Ассоциацией вычислительной техники (ACM) ещё в 1971 году.

Лауреаты премии

См. также 
 Список премий в информатике

Примечания

Ссылки 
 Награды имени Грейс Мюррей Хоппер на сайте ACM 
 

Вычислительная техника
Грейс Мюррей Хоппер
Награды по алфавиту
Награды Ассоциации вычислительной техники